Der Goalie bin ig steht für:

 Der Goalie bin ig (Roman), Roman von Pedro Lenz (2010)
 Der Goalie bin ig (Film), Schweizer Film von Sabine Boss (2014)